Klein Tinz ist der deutsche Name von Orten in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen:
 Klein Tinz (poln. Tyńczyk Legnicki (Krotoszyce)), ein Dorf der Gemeinde Krotoszyce (Kroitsch)
 Klein Tinz (poln. Tyniec Mały), ein Dorf der Gemeinde Kobierzyce (Koberwitz)
 Klein Tinz (poln. Tyńczyk), ein Wohnplatz, seit 1938 Ortsteil von Tyniec nad Ślęzą (Groß Tinz a. d. Lohe)